Words for the Dying — студийный альбом валлийского музыканта и композитора Джона Кейла, вышедший в 1989 году.

Список композиций
 «Introduction» — 1:45
 «There Was a Saviour» / «Interlude I» — 9:35
 «On a Wedding Anniversary» — 5:00
 «Interlude II» — 4:45
 «Lie Still, Sleep Becalmed» — 4:18
 «Do Not Go Gentle Into That Good Night» — 5:25
 «Songs Without Words I» — 2:40
 «Songs Without Words II» — 1:50
 «The Soul of Carmen Miranda» — 3:20

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Джона Кейла